Eine Fibrille (Verkleinerungsform von Fiber, lat. fibra = Faser; Adjektiv fibrillär) ist eine mikroskopisch kleine Faser. Es handelt sich um längliche Strukturen, die ein wesentlicher Bestandteil pflanzlicher Zellwände, der Muskeln, der Nerven und der Grundsubstanz des Bindegewebes sind. Sie bestehen aus Polysacchariden (wie Cellulose) oder Proteinen (wie Keratin). 

Fibrillen sind oft zu Bündeln zusammengefasst, die größere Faserstrukturen bilden, und setzen sich ihrerseits aus Mikrofibrillen zusammen.

Beispiele 
 Mikrofibrillen in der Zellwand von Pflanzen
 Myofibrillen in Muskelzellen
 Neurofibrillen in Nervenzellen
 Tonofibrillen in Epithelzellen
 Kollagenfibrillen, die in der Kittsubstanz des hyalinen Knorpels eingebettet sind
 Chromatinfibrillen, kondensierte Chromatinfäden
 Makro- und Mikrofibrillen in den Cortexzellen der Haare
 Fibrillen finden sich manchmal auch auf dem Kapsid von Viruspartikeln (Virionen), z. B. bei Riesenviren (wie Mimivirus, Orpheovirus)  und Rudiviren

Literatur 
Roche Lexikon Medizin, Urban & Fischer, München, 5. Aufl. 2003, S. 611. ISBN 9783437151569

Faser nach Morphologie
Histologie